Александер Попович ( или ; 18 июля 1891, Вена — 30 сентября 1952, Вена) — австрийский футболист, защитник. После завершения карьеры игрока работал тренером в Германии и Италии.

Карьера 
Александер Попович был одним из учредителей клуба «Аматеур». Там он сразу стал выступать, играя на позиции защитника. С клубом он выиграл Кубок Австрии, дважды был серебряным призёром чемпионата страны и дважды финалистом Кубка. В 1922 году Александер ненадолго перешёл в «Рапид», с которым стал чемпионом. А затем вернулся в «Аустрию», где сделал победный «дубль». Затем футболист ещё один год играл за ВАК. В сборной Австрии Попович дебютировал 10 сентября 1911 года в матче с Германией (2:1), и провёл за неё 33 встречи, в которых забил один мяч.

В 1925 году Попович уехал в Германию, где стал работать главным тренером берлинской «Герты». Затем он тренировал клуб «Минерва». Потом он отправился в Италию, где работал с клубами «Лацио», «Болонья» и «Про Сесто».

Достижения 
 Обладатель Кубка Австрии: 1920/1921, 1923/1924
 Чемпион Австрии: 1922/1923, 1923/1924

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на rapidarchiv.at
 Профиль на austria-archiv.at 

Футболисты Австрии
Футбольные тренеры Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Винер Атлетикшпорт-Клуб»
Тренеры ФК «Герта»
Тренеры ФК «Минерва 93»
Тренеры ФК «Лацио»
Тренеры ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Про Сесто»